Адам Тарло (воєвода смоленський)
 Адам Тарло (воєвода)
 Адам Тарло (староста)

Тарли
Сторінки зі списками однофамільців-тезок